Ел Алто де Халиско има више значења:

 Ел Алто де Халиско (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Алто де Халиско (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику